Vietow steht für:
 Vietow (Kogel), Ortsteil von Kogel, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Vietow (Sanitz), Ortsteil von Sanitz, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern 

Siehe auch:
 Vito